Le Tournoi de tennis de Cincinnati 2012 est le septième Masters 1000 de la saison 2012 de l'ATP. Ce tournoi, disputé sur surface dure, se tient du 12 au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Primes et points

Faits marquants 
 L'Espagnol Rafael Nadal,  mondial, déclare forfait pour le tournoi, comme précédemment lors des Jeux olympiques d'été, et du Masters du Canada.
 Gaël Monfils déclare également forfait ainsi que Jo-Wilfried Tsonga pour cause d'un accident dans les rues de Toronto quelques jours avant le début du tournoi.
 Lleyton Hewitt bénéficie d'une wild card pour participer à ce Masters 1000 étant donné qu'il occupe la  mondiale au classement ATP.
 Le lucky loser Jérémy Chardy parvient à se hisser en 1/4 de finale en éliminant successivement la tête de série  Andy Roddick et la tête de série  Andy Murray. Le dernier lucky loser qui avait atteint ce stade-là dans cette compétition est Julien Benneteau en 2009.
 En battant en finale le Serbe Novak Djokovic, Roger Federer gagne son cinquième Masters de Cincinnati, son  en simple et égale le record du nombre de Masters 1000 gagnés (21) à égalité avec Rafael Nadal. Il devient le  depuis la création de la catégorie en 1990 à remporter un tournoi sans concéder un set ni se faire prendre son service une fois.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2012) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Cincinnati
ATP 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en août 2012
2012 dans l'Ohio
Sport aux États-Unis en août 2012